Marc Ebuci Helva, magistrat romà
 Marc Ebuci Helva, pretor el 168 aC.